Minimax är en tidskrift utgiven av Mediautskottet (MedU, ) vid Handelshögskolans i Stockholm studentkår. 

Minimax är en tidning med längre artiklar av feature-typ. Tidningen ges ut fyra gånger om året och sänds direkt hem till studentkårens medlemmar, cirka 1 900 personer som utgörs av studenter vid Handelshögskolan i Stockholms ekonomie kandidat-, ekonomie master- och ekonomie doktorsprogram samt även utbytesstudenter.

Mediautskottet ansvarar för studentkårens interna och externa kommun. Förutom utgivning av tidningen Mininmax driver man även filmproduktion genom HandelsTV, fotografering genom Fokus, och grafisk design genom SASSE:ad, som producerar kårens tryckta material.

Se även 
 Handelshögskolans i Stockholm studentkår
 Studentkårens orkester Mercblecket
 Lista över studenttidningar i Sverige

Externa länkar 
 Minimax hemsida
 Minimax 2009 nr. 3

Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolans i Stockholm studentkår
Studentkårers tidskrifter